Святий Архистратиг Михаїл — архангел
 Святий Архистратиг Михаїл — відзнака